L'heptanone est un composé organique de formule brute . C'est le dérivé de l'heptane portant un groupe carbonyle en milieu de chaîne, et qui appartient donc au groupe des cétones. Elle existe sous la forme de différents isomères de position, plus ou moins nombreux selon la définition prise du terme « heptane ». En se limitant strictement aux dérivés du n-heptane (alcane linéaire), et qui portent donc le nom d'« heptanone », les isomères de l'heptanone sont :

 l'heptan-2-one, numéro CAS  ;
 l'heptan-3-one, numéro CAS  ;
 l'heptan-4-one ou dipropyl cétone, numéro CAS .

En ne se limitant pas aux seuls dérivés du n-heptane, mais en incluant aussi les isomères ramifiés de l'heptane, on peut également désigner comme isomères de l'heptanone :

 la 5-méthylhexan-2-one (méthyl isoamyl cétone), numéro CAS  ;
 la 4-méthylhexan-2-one (méthyl 2-méthylbutyl cétone), numéro CAS  ;
 la 3-méthylhexan-2-one (méthyl 1-méthylbutyl cétone), numéro CAS  ;
 la 3,3-diméthylpentan-2-one (tert-amyl méthyl cétone), numéro CAS  ;
 la 4,4-diméthylpentan-2-one (méthyl néopentyl cétone), numéro CAS  ;
 la 3,4-diméthylpentan-2-one, numéro CAS  ;
 la 3-éthylpentan-2-one, numéro CAS  ;
 la 2,4-diméthylpentan-3-one (diisopropyl cétone), numéro CAS  ;
 la 2,2-diméthyl-3-pentan-3-one (éthyl tert-butyl cétone), numéro CAS  ;
 la 2-éthyl-3-pentan-3-one, numéro CAS  ;
 la 2-méthylhexan-3-one (isopropyl propyl cétone), numéro CAS  ;
 la 4-méthylhexan-3-one (éthyl sec-butyl cétone), numéro CAS  ;
 la 5-méthylhexan-3-one (éthyl isobutyl cétone), numéro CAS

Voir aussi 
 Cycloheptanone
 Méthylcyclohexanone
 2-Méthylcyclohexanone
 3-Méthylcyclohexanone
 4-Méthylcyclohexanone